Escuintla kan syfta på:

Guatemala 

 Departamento de Escuintla, departement, 
 Municipio de Escuintla, kommun i Departamento de Escuintla, 
 Escuintla (departementshuvudort), Departamento de Escuintla, Municipio de Escuintla,

Mexiko 

 Escuintla, Escuintla, 
 Escuintla (kommun), Chiapas, 
 Escuintla, Palenque,